

Санта-Моніка — місто, штат Каліфорнія
 Санта-Моніка — переписна місцевість, штат Техас